Steinkrüger ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Steinkrüger (1944–2019), deutscher Diplomat
 Wilhelm Schmitz-Steinkrüger (1909–1994), deutscher Künstler, Mosaikkünstler und Glasmaler